Synagoge Milevsko steht für folgende Synagogen in Tschechien:

 Alte Synagoge (Milevsko)
 Neue Synagoge (Milevsko)